Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Ann Kiyomura-Hayashi e Anne Smith che hanno battuto in finale Ilana Kloss e Laura duPont 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Virginia Wade /  Betty Stöve (quarti di finale)
 Rosie Casals /  Chris Evert (primo turno)

 Ann Kiyomura-Hayashi /  Anne Smith (campionesse)
 Ilana Kloss /  Laura duPont (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1979